El nombre Cape Fear puede referirse a lo siguiente:

Geografía 

 Cape Fear, promontorio de Carolina del Norte;
 Río Cape Fear, río ubicado en Carolina del Norte, parte del promontorio del mismo nombre;
 Noreste del río Cape Fear, afluente de agua que forma parte del noreste del río Cape Fear en Carolina del Norte;

Historia 

 Tribu de Cape Fear, población extinta que vivió en el río Cape Fear alrededor de 1600 a 1725;

Biología 

 Cape Fear shiner, pez del río Cape Fear;

Entretenimiento 

 The Executioners, novela original de John D. MacDonald, más tarde llamada Cape Fear debido a las versiones cinematográficas;
 Cape Fear es el nombre de dos películas basadas en esa novela:
 Cape Fear, película de 1962 dirigida por J. Lee Thompson;
 Cape Fear, película de 1991 dirigida por Martin Scorsese;
 Cape Feare, en la versión española El cabo del miedo y en la versión hispanoamericana Cabo de miedosos, es el título del segundo capítulo de la quinta temporada de la serie de televisión Los Simpson, en el que se parodian ambas versiones de la película;
 Cape Fear, álbum debut del grupo canadiense "Germans";

Educación 

 Escuela Secundaria Cape Fear en Carolina del Norte.